Jelsa (Kroatië)
 Jelsa (Noorwegen)